Sub Cetate két romániai település román neve:
 Valkóváralja (Sub Cetate)
 Zeteváralja (Sub Cetate)